Wojciech Zajączkowski (ur. 1963) – polski politolog, historyk, urzędnik państwowy i dyplomata
 Wojciech Zajączkowski – polski profesor nauk matematycznych

Przypisy